Seznam polkov z zaporedno številko 114.

Seznam 
 Pehotni
 114. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 114. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 114. strelski polk (ZSSR)
 114. strelski polk (Wehrmacht)
 114. pehotni polk (Wehrmacht)
 114. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 114. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 114. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 114. tankovski polk (ZSSR)

 Jurišno helikopterski
 114. polk jurišnih helikopterjev (ZDA)

 Artilerijski
 114. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 114. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 114. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 114. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi